Moose peut faire référence à:

Toponymes 

 , un tributaire du lac Aylmer (rivière Saint-François), coulant à Disraeli et Beaulac-Garthby, dans la MRC Les Appalaches, en Estrie, au Québec, Canada.
 Moose, localité du Wyoming.
 
 Moose Entrance Kiosk, kiosque d'information américain dans le comté de Teton, au Wyoming, inscrit au Registre national des lieux historiques
 Moose Creek Ranger Cabin No. 19, cabane en rondins et station de rangers américains situés dans le borough de Denali, en Alaska, inscrits au Registre national des lieux historiques.

Animal 
 , élan en anglais.

Autres 
 Moose (logiciel d'analyse), un logiciel d'analyse de donnée et de programme de l'INRIA
 Moose (logiciel de simulation), un logiciel de simulation multiphysique du Laboratoire national de l'Idaho
 Moose, groupe musical britannique.
 Mossi (peuple), variante de l'ethnonyme (Moaga, Mosse)

Pseudonyme 

 Moose, ancien joueur de football américain et catcheur au sein de la Ring of Honor.
 Moose, surnom de Sam Winchester dans la série Supernatural.
 Moose, surnom du personnage Robert Alexander 3 interprété par l’acteur et danseur Adam G. Sevani dans les films Sexy dance 2,Sexy dance 3D, Sexy dance 4 et Sexy dance 5: All In.